Ел Боемио има више значења:

 Ел Боемио (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Боемио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Боемио (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику